Montoulieu ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montoulieu (Ariège) im Département Ariège
 Montoulieu (Hérault) im Département Hérault
 Montoulieu-Saint-Bernard im Département Haute-Garonne